

Biografia 
Álex Mola è nato nel 1999 a Madrid (Spagna), e oltre alla recitazione si occupa anche di musica.

Carriera 
Álex Mola nel 2018 ha fatto la sua prima apparizione come attore nella serie Centro médico. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Juane nel cortometraggio La Herencia diretto da Felipe Arnuncio. Nel 2019 ha recitato nel film Lo dejo cuando quiera diretto da Carlos Therón. Nel 2020 ha recitato nelle serie Servir y proteger e in Desaparecidos. Nello stesso anno ha preso parte al cast della soap opera Per sempre (Amar es para siempre) e nel cortometraggio Tótem Loba diretto da Verónica Echegui. Nel 2021 è stato scelto per interpretare il ruolo di Erik Noguera nella soap opera in onda su La 1 Un altro domani (Dos vidas). Nello stesso anno ha preso parte al cast della serie García.

Filmografia

Cinema 
 Lo dejo cuando quiera, regia di Carlos Therón (2019)

Televisione 
 Centro médico – serie TV (2018)
 Servir y proteger – serie TV (2020)
 Desaparecidos – serie TV (2020)
 Per sempre (Amar es para siempre) – soap opera (2020)
 Un altro domani (Dos vidas) – soap opera (2021)
 García – serie TV (2021)

Cortometraggi 
 La Herencia, regia di Felipe Arnuncio (2018)
 Tótem Loba, regia di Verónica Echegui (2020)

Note

Collegamenti esterni